MAF, mot kurd que vol dir «Dret», Organització Kurda pels Drets Humans
 MAF (motocicleta), marca de motocicletes fabricades a Figueres de 1958 a 1964